Příjmení Vondrášek nosí více významných osobností:

 Josef Vondrášek (1950–2020) – český politik
 Karel Vondrášek (1899–1945) – český spisovatel a překladatel
 Martin Vondrášek (* 1973) – genmjr., náměstek policejního prezidenta
 Never Sol – vlastním jménem Sára Vondrášková, česká zpěvačka
 Tomáš Vondrášek (* 1987) – český fotbalový obránce

Podobná příjmení 
 Ondrášek
 Vondráček